Шавручей — ручей в России, протекает по территории Алмозерского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области. Длина ручья — 10 км, площадь водосборного бассейна — 45,6 км².

Физико-географическая характеристика 
Ручей берёт начало из болота без названия и далее течёт преимущественно в северном направлении по частично заболоченной местности.

Устье ручья находится в 1 км по правому берегу реки Талицы, притока реки Вытегры, впадающей в Онежское озеро.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100512202000017589.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Вытегры
Реки Вытегорского района